Pushpakumara ist der Familienname folgender Personen:

 Pasqual Nadeeka Pushpakumara (* 1986), sri-lankischer Fußballspieler
 R.M.S. Pushpakumara (* 1983), sri-lankischer Langstrecken- und Hindernisläufer